Petroniusz – imię
 Gajusz Petroniusz (27-66) – arbiter elegantiae (elegantiarum), rzymski pisarz (poeta), filozof i polityk
 Petroniusz (zm. ok. 450) – biskup Bolonii, święty katolicki
 Petroniusz Maksymus (ok. 396-455) – polityk rzymski, epizodyczny cesarz w 455 r.